Бораган — название населённых пунктов.

 Бораган — прежнее название села Овражное в Раздольненском районе Крыма.
 Бораган — исчезнувшее село в Симферопольском районе Крыма.
 Бораган — прежнее название исчезнувшего села Охотничье в Белогорском районе Крыма.
 Бораган — прежнее название исчезнувшего села Вавилово в Красногвардейском районе Крыма.